Spring Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spring Lake Township (Illinois)
 Spring Lake Township (Michigan)
 Spring Lake Township (Minnesota)
 Spring Lake Township (North Dakota)
 Spring Lake Township (Hand County, South Dakota)
 Spring Lake Township (Hanson County, South Dakota)
 Spring Lake Township (Kingsbury County, South Dakota)